Gil Meyers is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door acteur Mark Kiely.

Als de groep aan het laatste jaar beginnen van school krijgen ze een nieuwe leraar Engels, Gil Meyers.
Gil is ook de nieuwe begeleider van de schoolkrant, waar Brandon Walsh en Andrea Zuckerman ook werken.
Hij raakt meteen in conflict met Andrea omdat hij Brandon de baas wil maken van de krant. En Andrea durft geen nee te zeggen en gaat ermee akkoord. Maar wordt toch boos als Brandon haar hiermee confronteert, hier schrikken de mannen toch van. Vooral als Andrea Gil beschuldigt van seksisme, daarop beslissen ze dat Andrea en Brandon samen baas worden van de krant.

Halverwege het schooljaar wordt Gil ineens beschuldigd van aanranding van studente Sue Scanlon.
Gil gaat niet in verweer maar wil zijn biezen pakken, dit omdat hij dit in het verleden ook al meegemaakt heeft en die studente pleegde zelfmoord.
Dit gebeuren zet de groep ook onder druk want de ene helft gelooft Gil en de andere Sue.
Maar dankzij Donna Martin en Andrea komen ze toch achter de waarheid en het blijkt dat Gil onschuldig is en hij komt terug naar school, tot opluchting van velen, want ondertussen was Gil toch een populaire leraar geworden.

Als een paar jaar later Andrea en Jesse Vasquez gaan verhuizen, houden de vrienden een afscheidsfeestje op de oude school en daar zien we Gil weer.

In deze aflevering nemen we afscheid van Gil.

Lijst van afleveringen (totaal 13)

Seizoen 3

 Song of Myself
 Highwire
 Home and Away
 A Presumption of Innocence
 It's a Totally Happening Life
 Duke's Bad Boy
 She Came in Through the Bathroom Window
 A Night to Remember
 Something in the Air
 Commencement: Part 1
 Commencement: Part 2

Seizoen 4

 So Long, Farewell, Auf Wiedersehen, Goodbye

Seizoen 5

 Hello Life, Goodbye Beverly Hills

Personage uit Beverly Hills, 90210